Miloševići – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Miloševići – wieś w Czarnogórze, w gminie Plužine
 Miloševići – wieś w Czarnogórze, w gminie Šavnik